Сеть кинотеатров «КАРО» — российская федеральная киносеть, основанная в 1997 году, иностранными инвесторами, контролируется иностранными компаниями и частными лицами с долей российского участия, основными владельцами являются Пол Хет, UFG Private Equity, Российский фонд прямых инвестиций.

На апрель 2022 года «КАРО» является одной из наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 36 современными мегаплексами (277 залов). Мегаплексы «КАРО» расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости — «КАРО Vegas 22».

Кинотеатры «КАРО» ежегодно посещает более 12 млн человек. «КАРО» также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. Флагманским кинотеатром сети является московский киноцентр «Октябрь».

Цифра в названии каждой из площадок сети «КАРО» является обозначением количества кинозалов, которые находятся в мультиплексе.

Киноцентр «Октябрь» 

Киноцентр «Октябрь» — современный кинокластер, главный премьерный и фестивальный кинотеатр страны, принадлежащий сети кинотеатров «КАРО». Основная площадка проведения Московского международного кинофестиваля. Находится в историческом здании по адресу Новый Арбат, 24.

После масштабной реконструкции 2018 года киноцентр стал единственной площадкой в Москве с уникальной репертуарной политикой, где демонстрируются как новинки, так и селективная программа. В рамках проекта КАРО.Арт здесь проводятся самые ожидаемые зрительские премьеры, дискуссии с известными деятелями искусства, актуальные фестивали, знаковые ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, премьеры популярных сериалов, музыкальные перформансы.

Цифровые, визуальные и технологические решения киноцентра соответствуют глобальным тенденциям на рынке кинопоказа. Киноцентр вмещает 11 залов, включая зал IMAX, VIP-зал Black, а также специальный зал, где проводятся показы для людей с расстройствами аутистического спектра. Премьерный зал вместимостью 1518 мест оснащен самым большим в Европе и первым в России экраном RealD Ultimate Screen, обеспечивающим наиболее яркое и четкое изображение.

Также киноцентр оборудован крупнейшим в Москве кинобаром формата U-choose. В нем доступны сотни наименований продукции, в том числе горячие закуски и линейка healthy-снеков.

На территории «Октября» открыто несколько ресторанных зон: винотека «Кино, вино и домино», ирландский паб Harat’s, кофейня «Даблби».

КАРО.Арт 
КАРО.Арт — это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой, появившийся в 2016 году. Нацелен на авторское, экспериментальное, фестивальное, классическое, культовое и нишевое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.

«Ключи от зала» 
В пандемийный 2020 год «КАРО» запустила услугу бронирования кинозалов «Ключи от зала». В рамках программы арендовать кинозалы под личные поводы стало возможно во всех кинотеатрах сети по всей России. Позже услуга получила ответвление КАРО.Гейм. У геймеров появилась возможность бронировать специально оборудованные консолями кинозалы для камерных игровых вечеров и даже под любительские и профессиональные чемпионаты.

Примечания 

Кинотеатры России